Rosemary Casals e Ilie Năstase hanno battuto in finale Ol'ga Morozova e Alex Metreveli 6–3, 4–6, 9–7.

Teste di serie

  Marty Riessen /  Margaret Smith Court (secondo turno)
  Bob Hewitt /  Billie Jean King (terzo turno)

  Frew McMillan /  Judy Dalton (semifinali)
  Dennis Ralston /  Françoise Dürr (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1974